Once bezeichnet:
 Once (Album), ein Album der Band Nightwish
 Once (Film), einen irischen Film
 Once (Musical), ein Musical, das auf dem gleichnamigen Film basiert
 einen Stadtteil von Buenos Aires (traditionelle Stadtteilbezeichnung)

ONCE bezeichnet:
 ONCE (Organisation), eine spanische Blindenorganisation
 ONCE (Radsportteam), das von der Organisation gesponserte Radsport-Team

Abkürzung